Reminiscence (стилизуется как reminiscence) — первый мини-альбом южнокорейской гёрл-группы EVERGLOW. Альбом включает в себя четыре сингла и ведущий сингл «Dun Dun». Альбом был выпущен 3 февраля 2020 года компанией Yuehua Entertainment.

Предпосылки 
20 января 2020 года Yuehua Entertainment объявили, что Everglow выпустят свой первый мини-альбом под названием Reminiscence.

Фото-тизеры были выпущены в период с 22 по 24 января. Трек-лист был выпущен 25 января, в нем были представлены четыре трека.

Тизер музыкального видео «Dun Dun» был выпущен 29 января, а полное музыкальное видео - 3 февраля.

Продвижение 
Everglow должны были провести шоукейс для фанатов 3 февраля, но она была отменена из-за пандемии коронавируса. Они провели шоукейс без зрителей, где они исполнили «Dun Dun» и «Salute»

Группа начала продвигать «Dun Dun» 6 февраля. Они впервые исполнили ведущий сингл наM Countdown вместе с «Salute», за которым последовали выступления на, Music Bank, Show! Music Core и Inkigayo.

Список треков

Чарты

История релиза

Примечания